XXX чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с января по август 1968 года.

В I группе класса «А» приняли участие 12 команд, которые впервые провели четырёхкруговой турнир (первые два круга - по туровой системе, остальные - по системе с разъездами).

В соревнованиях I группы приняли участие команды из 7 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Буревестник» Москва, «Динамо» Москва, СКА Ростов-на-Дону); УССР («Буревестник» Одесса, «Буревестник» Харьков, «Локомотив» Киев); ЛатССР («Радиотехник» Рига); АзССР (АзИНХ Баку), КазССР («Буревестник» Алма-Ата), ЭССР («Калев» Таллин), БССР («Буревестник» Минск).

Победы на турнире добился дебютант дивизиона сильнейших - эстонский «Калев», до этого сезона выше 12 места не поднимавшийся. Серебро у «Буревестника» из Алма-Аты, бронзовые медали получили волейболисты «Радиотехника». Столь необычный состав призёров объясняется тем, что волейболисты ведущих команд (ЦСКА, «Буревестник» Москва, «Локомотив» Киев) во время чемпионата готовились в составе сборной СССР к Олимпийским играм в Мехико.

Впервые в истории проведения чемпионатов СССР на пьедестале не оказалось российских команд.

I группа

II группа 
1. «Звезда» Ворошиловград
2. «Спартак» Ленинград
3. «Буревестник» Тбилиси
4. «Динамо» Иркутск
5. «Политехник» Тула
6. «Локомотив» Москва
7. «Химик» Даугавпилс
8. «Динамо» Ленинград
9. «Спартак» Грозный
10. «Динамо» Ташкент
11. «Динамо» Вильнюс
12. «Алга» Фрунзе
13. Команда Кишинёв
14. «Захмет» Ашхабад
15. «Динамо» Ереван
16. «Таджикистан» Душанбе.
Место неудачника I-й группы минского «Буревестника» займёт победитель II-й группы - «Звезда» Ворошиловград.

Призёры 
 «Калев» (Таллин): Ю. Каламяги, X. Каритс, М. Краанер, К. Кукк, М. Мыык, А. Пену, Пээт Райг, Ю. Райдмаа, П. Сепп, Тайво Ульяс, Тармо Ульяс. Тренер — Иван Драчев.

 «Буревестник» (Алма-Ата): Олег Антропов, Геннадий Гончаров, Е. Имангалиев, В. Кассий, Александр Кармановский, Валерий Кравченко, Александр Портной, Жанбек Саурамбаев, Леонид Щербаков, Виталий Шапран, Вячеслав Шапран. Тренер — Зангар Джаркешев.

 «Радиотехник» (Рига): А.Августниский, Н.Балтрунс, Иван Бугаенков, О. Индраш, М. Корневский, Ян Лабуцкас, Станислав Люгайло, В. Мельниченко, Г. Мещерский, М. Палкис, А. Страздиньш, М. Элефант. Тренер — Михаил Амалин.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Г. Алекперов (АзИНХ Баку); 
Олег Антропов («Буревестник» Алма-Ата); 
Владимир Беляев («Звезда» Ворошиловград); 
Виктор Борщ («Динамо» Москва);
Иван Бугаенков («Радиотехник» Рига); 
Г. Гончаров («Буревестник» Алма-Ата); 
Олег Запорожец (СКА Ростов-на-Дону); 
Владимир Иванов («Локомотив» Киев);
Валерий Кравченко («Буревестник» Алма-Ата);
К. Кукк («Калев» Таллин); 
Евгений Лапинский («Буревестник» Одесса); 
Василиюс Матушевас («Буревестник» Xарьков); 
Виктор Михальчук («Буревестник» Одесса);
Владимир Мокрушев («Звезда» Ворошиловград); 
Георгий Мондзолевский (ЦСКА Москва);
А. Портной («Буревестник» Алма-Ата);
Юрий Поярков («Буревестник» Xарьков); 
Пээт Райг («Калев» Таллин); 
П. Сепп («Калев» Таллин); 
Эдуард Сибиряков (ЦСКА Москва);
А. Страздиньш («Радиотехник» Рига); 
Борис Терещук («Локомотив» Киев);
Ефим Чулак (СКА Ростов-на-Дону);
М. Элефант («Радиотехник» Рига);

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1968 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1968 году